Cztery dni Neapolu – powstanie antyhitlerowskie jakie miało miejsce w 1943 roku w Neapolu.
 Cztery dni Neapolu – film w reżyserii Nanniego Loy.